Светски гран-при у одбојци 2015. било је 23. издање које је одржано од 26. јуна до 2. августа 2015. године. На турниру је учествовало 28 репрезентација које су играле у 20 дворана које се налазе у 20 градова. Домаћин финалног турнира је Омаха, САД. Бранилац титуле је Бразил.

Квалификације 
 Без квалификациони турнир
 Свих 28 репрезентација су директно квалификоване
  се повукла са турнира
  се квалификовала преко Пан Америчког купа 2014. године.

Квалификоване репрезентације 

|

|

|}

Формат такмичења 
 Ово је друга година овог такмичења коју сачињава 28 репрезентација.
 Током интернационалног круга групе од А до О ће играти мечеве на три самостална турнира са укупно 9 утакмица по репрезентацији. Групе од П до С ће играти два самостална турнира са укупно 6 утакмица по репрезентацији.
 Шест репрезентација ће се квалификовати у финале гран-прија, првих 5 репрезентација из свих утакмица ( ако је домаћин међу првих 5 репрезентација онда и 6 репрезентација ће бити квалификована у финале).
 Последњу екипу дивизије 1 може замјенити побједник дивизије 2.

Групе

Интерконтинентални круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Дивизија 1

Друга недеља

Група А 
 Домаћин групе А је Банкок, Тајланд

Група Б 
 Домаћин групе Б је Нингбо, Кина

Група Ц 
 Домаћин групе Ц је Анкара, Турска

Трећа недеља

Група Д 
 Домаћин групе Д је Сао Пауло, Бразил

Група Е 
 Домаћин групе Е је Саитама, Јапан

Група Ф 
 Домаћин групе Е је Калињинград, Русија

Четврт недеља

Група Г 
 Домаћин групе Г је Катанија, Италија

Група Х 
 Домаћин групе Х је Хонгконг, Кина

Група И 
 Домаћин групе И је Штутгарт, Њемачка

Табела дивизије 1

Дивизија 2

Друга недеља

Група Ј 
 Домаћин групе Ј је Пореч, Хрватска

Група К 
 Домаћин групе К је Каролина, Порторико

Трећа недеља

Група Л 
 Домаћин групе Л је Формоса, Аргентина

Група М 
 Домаћин групе М је Самоков, Бугарска

Табела дивизије 2

Дивизија 3

Прва недеља

Група Н 
 Домаћин групе Н је Талдикорган, Казахстан

Група О 
 Домаћин групе О је Монтереј, Мексико

Друга недеља

Група П 
 Домаћин групе П је Трухиљо, Перу

Група Q 
 Домаћин групе Q је Черага, Алжир

Табела дивизије 3

Финални круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену

Дивизија 3 
 Домаћин дивизије 3 је Канбера, Аустралија

Полуфинале

За 3. место

Финале

Дивизија 2 
 Домаћин дивизије 2 је Лублин, Пољска

Полуфинале

За 3. место

Финале

Дивизија 1

Финалних 6 репрезентација 
 Домаћин дивизије 1 је Омаха, САД

Табела дивизије 1

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (МВП):  Карста Лове 
 Најбољи поентер: 
 Моли Креклов
 Најбољи сервер:  Наталија Обмочајева
 Најбоље нападачице: 
 Наталиа Переира,
 Келсеј Робинзон
 Најбољи примач:  Шејла Кастро
 Најбољи либеро:  Ана Малова
 Најбоље одбрамбене играчице: 
 Кристиана Барето,
 Криста Хармото

Референце

Спољашње везе 
Званични вебсајт

Светски гран-при у одбојци
Одбојка у САД
Одбојка у 2015.